ZAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Zara-Zemonico, Croazia
 zad – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Cajonos